Gerstburg steht für
Ansitz Gerstburg, Bauwerk in Bozen 
Gerstburg ist Namensbestandteil von
Giovanelli zu Gerstburg und Hörtenberg
Siehe auch:
Gerstenberg